Szécsi Antal (1856–1904) szobrász
Szécsi Antal (1938) helytörténész